Те́тис () — мелкое солёное бессточное озеро, расположенное в   (штат Западная Австралия, Австралия).

Описание 
Озеро Тетис имеет условную форму прямоугольного треугольника с катетами по 420 и 290 метров и с длиной гипотенузы в 440 метров; его площадь составляет около 0,066 км², длина береговой линии около 1,15 км, средняя глубина 2 метра. Оно образовалось примерно 4800 лет назад, когда уровень океана заметно понизился. Питание озера — подземное.
Озеро примечательно тем, что по его берегам находятся множество живых морских строматолитов, причём располагаются они необычным столбчатым разветвлением. Их колонны узкие, расположены близко друг к другу и почти параллельны, что встречается крайне редко. Предпринимаются меры по сохранению этого уникального сообщества. Для флоры озера характерна так называемая . В связи с высокой солёностью озеро бедно жизнью: кроме многочисленных микроорганизмов и нескольких видов водорослей, обнаружены лишь несколько видов малых рыб и ракообразных, в том числе бокоплавов.

К западной части озера проложена автомобильная дорога, со всех сторон оно окружено пешеходной тропой длиной 1,5 км.

См. также 
 Список озёр Австралии

Примечания

Ссылки 
 Иоахим Рейтнер, Йозеф Пауль, Гернот Арп, Доротея Хаус-Рейтнер. «Lake Thetis Domal Microbialites — a Complex Framework of Calcified Biofilms and Organomicrites (Cervantes, Western Australia)»  (1996) на сайте webdoc.sub.gwdg.de

Озёра Западной Австралии
Солёные озёра Австралии
Бессточные озёра Австралии